M20 является рядным 6-цилиндровым двигателем от BMW.

История 
Впервые двигатель M20, имеющий 12-клапанов и ременный привод SOHC был представлен в 1977 году для BMW 520/6 и 320/6, и имел совершенно новую конструкцию. Имея объем от 2,0 до 2,7 литров, он был "младшим братом" двигателя BMW M30, который имел объем до 3,4 литра. M20 был предназначен заменить 4-цилиндровые двигатели и рожден из убеждения инженеров BMW в том, что двигатель с небольшими шестью цилиндрами имеет больший потенциал развития, чем двигатель, имеющий 4 больших цилиндра (при объеме 2 литра и больше).

Общие сведения 
M20 устанавливался на BMW E12, E21, E28, E30 и E34.

M20